Въжаров може да се отнася за:
 Атанас Въжаров (?-1917), български политик
 Иван Въжаров (р. 1944), български футболист
 Кирил Въжаров (1988 – 2009), български хокеист
 Марин Въжаров (1911 – 1961), български журналист
 Никола Въжаров (1877 – 1964), български учител